Das Webster's World Matchplay 1997 wurde vom 28. Juli bis zum 2. August 1997 im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool ausgetragen. Es ist die insgesamt vierte Ausgabe des traditionsreichen Darts-Major-Turniers und die erste, welche die Professional Darts Corporation nach ihrer Namensänderung im Juni 1997 ausgetragen hat.

Titelverteidiger war der Engländer Peter Evison, welcher jedoch im Viertelfinale am Waliser Richie Burnett scheiterte. Das Finale gewann zum insgesamt zweiten Mal der aktuelle Weltmeister Phil Taylor, welcher sich mit 16:11 gegen Alan Warriner durchsetzen konnte.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 40 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der Vorrunde waren mindestens 6 Legs notwendig, um das Spiel zu entscheiden. In der ersten und zweiten Runde wurde über eine Distanz von Best of 15 Legs gespielt. Im Viertelfinale sowie dem Spiel um Platz 3 brauchte musste man mindestens 11 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Im Halbfinale wurde Best of 25 Legs gespielt, bevor im Finale dann eine Distanz von Best of 31 Legs entschied.

Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte. Diese Regel galt jedoch nicht für das Spiel um Platz 3.

Preisgelder 
Das Preisgeld beim World Matchplay 1997 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:

Setzliste

Ergebnisse

Vorrunde

Hauptrunde

Weblinks

Einzelnachweise 

1997
Dartveranstaltung 1997
Dartwettbewerb in Blackpool